Mužská dvouhra Brisbane International 2018 probíhala úvodní týden roku 2018. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla světová trojka Grigor Dimitrov z Bulharska, kterou v semifinále vyřadil Kyrgios.

Vítězem se stal 22letý čtvrtý nasazený Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal amerického hráče Ryana Harrisona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Poměr vzájemných zápasů navýšil na 3–0. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour, první na australské půdě a první od konce roku 2016.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2018